Niemcy:
 Spremberg – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Spremberg – dawny powiat
 Spremberg (Lausitz) – dawny powiat

Osoby:
 Roland Spremberg – niemiecki muzyk

Inne:
 Kreis Spremberg